Personen
 Constance Wachtmeister (1838-1910), theosofe 
 Rosina Wachtmeister (1939), Oostenrijkse kunstenares

Genealogie
 Wachtmeister (geslacht), van oorsprong Zweeds geslacht van adel

Zie ook 
 Wachtmeester (doorverwijspagina)